Drouhin peut faire référence à :

Personnes 
 Maurice Drouhin (1891-1928), aviateur français
 Matthieu Drouhin (1981-), handballeur français
 Reynald Drouhin (1969-), artiste et enseignant français

Autres 
 Maison Joseph Drouhin, négociant-producteur en Bourgogne
 Zéphirine Drouhin, un rosier de type Bourbon

Homonymie de patronyme